Die Regions Morgan Keegan Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Februar 2005 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Ersteres gehörte genau wie das Kroger St. Jude International zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Brasilien zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Joachim Johansson, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale setzte sich der ungesetzte Däne Kenneth Carlsen gegen den Belarussen Maks Mirny (Nr. 8 der Setzliste) in zwei Sätzen durch. Im Halbfinale war der topgesetzte Andy Roddick nicht zum Halbfinale gegen Carlsen angetreten. Für ihn war es der dritte und letzte Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Bob und Mike Bryan, erreichten dieses Jahr zum fünften Mal in Folge das Finale. Zum dritten Mal unterlagen sie dort, diesmal Simon Aspelin und Todd Perry, den Vierten der Setzliste. Die sicherten sich damit ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für Aspelin war es insgesamt der 5., für Perry der 3. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)